Tvrdy oder Tvrdý ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Tvrdy (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Josef Tvrdý (1877–1942), tschechoslowakischer Philosoph und Hochschulprofessor
 Juraj Tvrdý (1780–1863), slowakischer Priester
 Maja Tvrdy (*  1983), slowenische Badmintonspielerin